|-
| 166601 - || || 13 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166602 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166603 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166604 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166605 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166606 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166607 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166608 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166609 - || || 10 de setembre de 2002 || Wrightwood || Wrightwood
|-
| 166610 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 166611 - || || 1 de setembre de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 166612 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166613 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166614 - || || 1 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166615 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166616 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166617 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166618 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166619 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166620 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166621 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166622 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166623 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166624 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166625 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166626 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166627 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166628 - || || 26 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166629 - || || 28 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166630 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166631 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166632 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166633 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166634 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166635 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166636 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166637 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166638 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166639 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166640 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166641 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166642 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166643 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166644 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166645 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166646 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166647 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166648 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166649 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166650 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166651 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166652 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166653 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166654 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166655 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166656 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166657 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166658 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166659 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166660 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166661 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166662 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166663 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166664 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166665 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166666 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166667 - || || 2 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166668 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166669 - || || 3 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166670 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166671 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166672 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166673 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166674 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166675 - || || 2 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166676 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166677 - || || 3 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166678 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166679 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166680 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166681 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166682 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166683 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166684 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166685 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166686 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166687 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166688 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166689 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166690 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166691 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166692 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166693 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166694 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166695 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166696 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166697 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166698 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166699 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166700 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6